Lari může být:

 Lari – vědecký název podřádu racci
 gruzínské lari – měnová jednotka Gruzie
 Lari (Itálie) – město v Itálii
 Campylobacter lari – druh bakterie z rodu Campylobacter